Radio Uno puede referirse a las siguientes estaciones radiales:

Radio Uno, de Argentina.
Radio Uno, de Chile.
Radio Uno, de Colombia.
Radio Uno, de Paraguay.
Radio Uno, de Perú.
Radio Nacional de RNE, cuyo nombre hasta 2008 era Radio Uno.

Emisoras de radio